Elisabeth-Krankenhaus oder Elisabeth-Hospital ist der Name folgender Krankenhäuser:

in Deutschland:
 Berlin-Lichtenberg: Evangelisches Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge
 Berlin-Tiergarten: Evangelische Elisabeth Klinik
 Bochum: St. Elisabeth-Hospital Bochum
 Bonn: St. Elisabeth, siehe Gemeinschaftskrankenhaus Bonn
 Damme (Dümmer): St. Elisabeth Krankenhaus Damme
 Dorsten: St.-Elisabeth-Krankenhaus
 Essen: Elisabeth-Krankenhaus Essen
 Frankfurt am Main: St. Elisabethen-Krankenhaus
 Freiburg im Breisgau: siehe Regionalverbund kirchlicher Krankenhäuser #St.-Elisabeth-Krankenhaus
 Geilenkirchen: St. Elisabeth-Krankenhaus Geilenkirchen
 Grevenbroich: St. Elisabeth Kreiskrankenhaus Grevenbroich
 Gütersloh: Sankt-Elisabeth-Hospital Gütersloh
 Halle: St. Elisabeth-Krankenhaus Halle (Saale)
 Heidelberg: Klinik Sankt Elisabeth
 Herten: Prosper-Hospital_Recklinghausen
 Iserlohn: St Elisabeth-Hospital Iserlohn
 Jülich: Krankenhaus St. Elisabeth (Jülich)
 Kassel: Elisabeth-Krankenhaus Kassel
 Köln: St. Elisabeth-Krankenhaus Köln-Hohenlind
 Leipzig: St. Elisabeth-Krankenhaus Leipzig
 Ravensburg: Krankenhaus St. Elisabeth (Ravensburg)
 Recklinghausen: Elisabeth Krankenhaus Recklinghausen
 Salzgitter: St. Elisabeth-Krankenhaus Salzgitter
 Volkmarsen: St. Elisabeth-Krankenhaus Volkmarsen

in Österreich:
 Hohenems: Kaiserin-Elisabeth-Krankenhaus Hohenems
 Wien-Landstraße: Krankenhaus St. Elisabeth Wien
 Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus: Kaiserin-Elisabeth-Spital

in den Vereinigten Staaten:
 Boston: St. Elizabeth’s Medical Center
 Washington: St. Elizabeths Hospital